Alfonso VIII di Castiglia o di Las Navas de Tolosa. Re di Castiglia (1158-1214).
Alfonso VIII di León, citato come Alfonso IX nella storiografia spagnola. Re di León e Galizia (1188-1230).